The Battle of Gettysburg – film del 1913 diretto da Charles Giblyn e Thomas H. Ince
 The Battle of Gettysburg – film del 1955 diretto da Herman Hoffman